Kondratowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Janusz Kondratowicz (1940–2014), polnischer Poet und Liedtexter
 Władysław Kondratowicz (* 1972), litauischer Politiker